( au pluriel) est un mot anglais signifiant « petite amie ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 , magazine mensuel australien créé en décembre 1988 ;
 , magazine féminin créé en 1993 ;
 , manga de Masaya Hokazono ;
 , manga de Milk Morinaga.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur , puis  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur ITV2.

Cinéma 

 Girlfriend, film indien de , sorti en 2004 ;
 , film canado-américain de Justin Lerner, sorti en 2010 ;

 Girlfriends, film américain de , sorti en 1978 ;
 , titre anglais de Mes copines, film français de Sylvie Ayme, sorti en 2006 ;
 , titre anglais de , film sud-coréen de Kang Suk-bum, sorti en 2009 ;

 , titre anglais des Amies, film dramatique soviétique de Leo Arnchtam, sorti en 1935.

Musique

Groupe 

 , groupe de pop australienne ;
 , duo de pop sud-coréen ;
 Girlfriend, groupe de pop/rock japonais ;
GirlFriend ou GFriend, girl group de K-pop sud-coréen.

Album 

 , album de Matthew Sweet sorti le .

Chanson 
 Girlfriend, une chanson de Michael Jackson publiée en 1980 ;
 , chanson d'Alicia Keys présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Avril Lavigne présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Billie Piper présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bobby Brown présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et Omarion présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jay Park présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Matthew Sweet présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Celebrity sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 Girlfriend, un magazine canadien pour adolescentes.

Voir aussi